Morgi peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Morgi, village du powiat d'Inowrocław
 Morgi, village du powiat de Świecie
dans la voïvodie de Mazovie
 Morgi, village du powiat de Nowy Dwór Mazowiecki
 Morgi, village du powiat de Żyrardów
dans la voïvodie de Podlachie
 Morgi, village du powiat de Sokółka
 Morgi, village du powiat de Suwałki
dans  la voïvodie de Grande-Pologne
 Morgi, village 
dans  la voïvodie de Łódź
 Morgi, village